Kōhistān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kuhsān (distriktshuvudort), Herat, 
 Kōhistān (distrikt i Badakhshan), 
 Kōhistān (distrikt i Faryab), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar